Uhthoff ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Friedrich Uhthoff (1780–1860), deutscher Eisen-Kunstgießer
 Gerda Uhthoff (1896–1988), deutsche Schriftstellerin
 Hans-Klaus Uhthoff (* 1925), Professor für Orthopädische Chirurgie in Ottawa
 Wilhelm Uhthoff (1853–1927), deutscher Augenarzt

Siehe auch:
 Uthoff